Desa Tulakan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tulakan (administrativ by i Indonesien, lat -8,17, long 111,27), Jawa Timur, 
 Desa Tulakan (administrativ by i Indonesien, lat -7,48, long 111,16), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar